Clístenes puede referirse a:
Clístenes de Atenas, nieto de Clístenes de Sición, gobernante de Atenas de finales del siglo VI a. C., uno de los creadores de la democracia.
Clístenes de Sición, tirano de Sición de principios de siglo VI a. C.
Clístenes (hijo de Sibirtio), teoro ateniense satirizado por Aristófanes.